Tyler Lewington (né le  à Sherwood Park, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie 
Il devient professionnel en 2015 avec les Bears de Hershey dans la Ligue américaine de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|2008-2009 || Flyers de Sherwood Park || Bamtam AAA ||32 ||1 ||13 ||14 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Squires de Sherwood Park || Midget Mineur ||33 ||7 ||17 ||24 ||49 ||9 ||2 ||5 ||7 ||8
|-
|2010-2011 || Kings de Sherwood Park || Midget AAA ||34 ||4 ||22 ||26 ||46 ||13 ||1 ||8 ||9 ||4
|-
|2011-2012 || Tigers de Medicine Hat || LHOu ||44 ||0 ||3 ||3 ||46 ||8 ||0 ||1 ||1 ||2 
|-
|2012-2013 || Tigers de Medicine Hat || LHOu ||69 ||2 ||24 ||26 ||131 ||8 ||1 ||0 ||1 ||14
|-
|2013-2014 || Tigers de Medicine Hat || LHOu ||68 ||7 ||31 ||38 ||121 ||18 ||0 ||3 ||3 ||26
|-
|2014-2015 || Tigers de Medicine Hat || LHOu ||69 ||9 ||36 ||45 ||113 ||9 ||1 ||1 ||2 ||10
|-
|2015-2016 || Bears de Hershey || LAH ||32 ||3 ||3 ||6 ||89 ||21 ||4 ||1 ||5 ||19
|-
|2015-2016 || Stingrays de la Caroline du Sud || ECHL ||14 ||1 ||5 ||6 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 || Bears de Hershey || LAH ||72 ||4 ||13 ||17 ||142 ||12 ||1 ||3 ||4 ||17
|-
|2017-2018 || Bears de Hershey || LAH ||71 ||2 ||9 ||11 ||149 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019||Bears de Hershey ||LAH ||63 ||3||12 ||15 ||121 ||8 ||0 ||0 ||0 ||20 
|-
| 2018-2019|| Capitals de Washington || LNH || 2 ||1||1 ||2 ||7 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2019-2020 || Bears de Hershey || LAH ||43 ||4||9||13 ||76 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2019-2020 || Capitals de Washington  || LNH ||6 ||0 ||0 ||0 ||17 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2020-2021 || Predators de Nashville || LNH || 2 || 0 || 1 || 1 || 9 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Wolves de Chicago  || LAH || 3 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Bruins de Boston || LNH || 2 || 0 || 0 || 0 || 7 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Bruins de Providence || LAH || 55 || 2 || 7 || 9 || 66 || 2 || 0 || 0 || 0 || 4

Notes et références 

Naissance en décembre 1994
Naissance à Sherwood Park
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Capitals de Washington
Joueur des Tigers de Medicine Hat
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Stingrays de la Caroline du Sud
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Bruins de Providence